Nymphes är ett släkte av insekter. Nymphes ingår i familjen Nymphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Nymphes